Dorfkirche Blankensee steht für Kirchen 

in Brandenburg:
 Dorfkirche Blankensee (Mittenwalde), Landkreis Uckermark
 Dorfkirche Blankensee (Trebbin), Landkreis Teltow-Fläming
in Mecklenburg:
 Dorfkirche Blankensee (Mecklenburg),